San Sofia steht für:

 Santa Sofia, eine italienische Gemeinde in der Provinz Forlì-Cesena in der Emilia-Romagna. 
 Santa Sofia (Benevento), kleine römisch-katholische Kirche am Ostrand der Altstadt von Benevent 
 Santa Sofia (Giugliano), Hauptkirche von Giugliano in Campania
 Santa Sofia d’Epiro, eine italienische Gemeinde in der Provinz Cosenza in Kalabrien
 Galeazzo di Santa Sofia, ein italienischer Arzt